Lüdinghusen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lüdinghusen (1511–1571), Bürgermeister von Lübeck
 Johann Lüdinghusen (1541–1589), Bürgermeister von Lübeck
 Nikolaus Lüdinghusen († 1528), Ratsherr der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Lüdinghausen (Begriffsklärung)